Potton est un nom de lieu notamment porté par :
 Potton, une municipalité de canton dans Memphrémagog, en Estrie, au Québec (Canada);
 Potton, un village et une paroisse civile du Central Bedfordshire en Angleterre (Royaume-Uni).